Bula bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Bula (Camarines Sur), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur
 Bula (Guinea-Bissau), ein Sektor und Ort der guinea-bissauischen Region Cacheu
 Bula (Ostseram), Hauptort des indonesischen Regierungsbezirks Ostseram
 Bula (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bula (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bula (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bula (Hryuda), Zufluss der Hryuda in Weißrussland
 Bula (Swijaga), Zufluss der Swijaga in Russland
 Bula Atumba, eine Kleinstadt und ein Landkreis in Angola

Bula bzw. Buła ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Bula (* 1965), ehemaliger gibraltarischer Fußballspieler und heutiger Trainer der gibraltarischen Fußballnationalmannschaft
 Andrzej Buła (* 1965), polnischer Politiker
 Bronisław Bula (* 1946), polnischer Fußballspieler
 Edmund Buła (1926–2012), polnischer General
 Jan Bula (1920–1952), tschechischer Priester
 Sayeman Bula-Bula (* 1950), kongolesischer Jurist, Professor für Völkerrecht
 Werner Bula (1892–1962), Schweizer Techniker, Volksschriftsteller und Bühnenautor in Mundart

Bula bzw. BuLa ist die Abkürzung für:

 Bundeslager; Zeltlager verschiedener Jugendverbände, speziell
 Bundeslager (Pfadibewegung Schweiz), gemeinsames Sommer-Zeltlager der Pfadibewegung Schweiz